Bogdan Nicolescu – cestista rumeno
 Mariana Nicolesco – soprano rumena